

Astronomia
 4944 Kozlovskij – asteroide della fascia principale

Persone
 Danila Kozlovskij – attore e modello russo
 Dmitrij Kozlovskij – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Nikolaj Kozlovskij – architetto e accademico russo
 Osip Antonovič Kozlovskij – compositore russo-polacco